Чемпионат Колумбии по футболу 1968 — 21-й розыгрыш турнира. Впервые он прошёл по схеме из двух чемпионатов (Апертура и Финалисасьон), их победители в двухматчевой серии разыграли чемпионство.

Участники

Апертура

Турнирная таблица

Финалисасьон

Турнирная таблица

Матчи за 3-е место 
Первый матч прошёл 12 декабря, а ответный 15 декабря.
 

|}

Финал 
Первый матч прошёл 12 декабря, а ответный 15 декабря.
 

|}

Бомбардиры

Источники 
 Чемпионат Колумбии 1968 на RSSSF

1968
Футбол в Южной Америке в 1968 году
1968 год в Колумбии